

Sigle 
 Uniform Customs and Practice – Norme ed Usi Uniformi relativi ai Crediti Documentari, regolamentazioni internazionali del credito documentario; se in contesto elettronico o misto (cartaceo-elettronico), si parla di eUCP
 Universidade Católica Portuguesa – università portoghese
 University of Central Punjab – università indiana
 University of Chicago Press – casa editrice statunitense
 Unione Cestistica Piacentina – squadra di basket di Piacenza
 acronimo inglese per proteina disaccoppiante (uncoupling protein)

Armi 
 Heckler & Koch UCP – pistola semiautomatica della Heckler & Koch

Informatica 
 UCP – piattaforma Intel